Натуральне число 1920
 1920 рік до нашої ери
 1920 рік нашої ери